operacja Manna – brytyjska operacja wojskowa w Grecji w 1944 roku
 operacja Manna – brytyjska humanitarna operacja wojskowa w Holandii w 1945 roku